Kötter steht für:

 Kötter, Besitzer eines Kottens
 Kötter Unternehmensgruppe, deutsches Dienstleistungsunternehmen

Kötter ist der Familienname folgender Personen:
 Aleen Jana Kötter (* 1997), deutsche Nachwuchsschauspielerin
 Andrea Kötter (* 1964), deutsche Politikerin (SPD)

 Eduard Kötter (1863–1924), preußischer Landrat 
 Eleonore Kötter (1932–2017), deutsche Malerin und Grafikerin
 Ernst Kötter (1859–1922), deutscher Mathematiker
 Fritz Kötter (1857–1912), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Herbert Kötter (1916–2003), deutscher Agrar- und Wirtschaftssoziologe
 Ingrid Kötter (* 1934), deutsche Kinder- und Jugendautorin
 Jan-Markus Kötter (* 1983), deutscher Althistoriker
 Ludwig Kötter (1926–2019), deutscher Psychologe
 Manfred Kötter (1936–2023), deutscher Springreiter und Trainer
 Ralf Kötter (1963–2009), deutscher Elektrotechniker
 Rouven Kötter (* 1979), deutscher Politiker (SPD)
 Rudolf Kötter (* 1947), deutscher Philosoph
 Wilhelm Kötter (1902–1957), deutscher Politiker (KPD)

Siehe auch:
 Köter
 Köttern